Kolarz ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Kolarz (1927–2001), deutscher Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Ursula Kolarz, deutsche Autorin und Drehbuchautorin